Ел Сетента и Сијете има више значења:

 Ел Сетента и Сијете (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Сетента и Сијете (Инде), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Сетента и Сијете (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику